Le jeu-de-cuves  est un genre littéraire apparu en France à la fin des années 1990. Il se caractérise par la juxtaposition de textes contradictoires (sur les plans philosophique, esthétique, formel, politique…) et se lit en mettant en débat ces oppositions.
Le jeu-de-cuves est souvent opposé à la forme recueil, où les poèmes tiennent tous d’une même logique esthétique et discursive. Mais les jeux-de-cuves ne se constituent pas forcément de poèmes, et ne se réduisent donc pas au champ poétique.

Aux États-Unis 
Alors que le jeu-de-cuves reste en France un genre très marginal, il s’exporte et se développe aux États-Unis vers le milieu des années 2000. Appelé jeu-de-cuves, game piece ou étrangement play-of-tanks, ce genre n’y est pas vu comme le contraire du recueil mais plutôt comme une implosion du genre épique.

Citation

Articles connexes 
 Poésie
 Histoire de la poésie française
 Anthologie

Genre et forme littéraire